

Aziende 
 Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft – azienda elettrotecnica tedesca
 Alderac Entertainment Group – casa editrice di giochi statunitense
 Anschutz Entertainment Group – azienda statunitense proprietaria di squadre sportive ed eventi sportivi

Geologia
 Association of Environmental & Engineering Geologists – associazione statunitense

Armi
 Automatic Electric Gun  – un tipo di fucile per il softair

Codici 
 AEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Aek Godang (Indonesia)

Mineralogia 
 Aeg – abbreviazione di egirina